Сосновка — деревня в Увельском районе Челябинской области России. Входит в состав Половинского сельского поселения. Население  чел. () .

География 
Деревня находится в восточной части региона, в лесостепной зоне, южнее города Южноуральск, на р. Увелька.

Абсолютная высота — 192 метра над уровнем моря.

История 
Согласно Закону Челябинской области от 17 сентября 2004 года № 277-ЗО «О статусе и границах Увельского муниципального района и сельских поселений в его составе» деревня вошла в состав образованного Половинского сельского поселения.

Население

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Автодорога «Половинка — Сосновка» (74 ОП РЗ 75К-559) длиной 7,600 км.

Примечания 

Населённые пункты Увельского района